Циклотоны () — наиболее многочисленный род семейства гоностомовых. Встречаются повсеместно, вплоть до арктических вод, на глубинах от 200 до 2000 м.

Род насчитывает 13 видов, которые составляют в некоторых районах 50—80 % улова всех глубоководных рыб.

Эти планктонные (и питающиеся планктоном) рыбки неспособны к сколько-нибудь значительным горизонтальным перемещениям и совершают лишь небольшие по протяженности вертикальные миграции вверх и вниз. Они дрейфуют с океанскими течениями и не могут им противостоять.
В состав рода включают 13 ныне существующих вида, а также один вымерший вид:

Примечания

Источники 
 

Стомиеобразные